LU-ES steht für:
 Kanton Esch an der Alzette (ISO-3166-2-Code), luxemburgischer Kanton

Lues steht für:
 Syphilis

Abkürzung